Leona steht für

 Leona (Name), weibliche Form des Vornamens Leon, sowie Kurzform von mit Leo- beginnenden weiblichen Vornamen
 (319) Leona, Asteroid
 Leona (Texas), Stadt in Texas
 La Leona, 1856 gebaute Gitarre von Antonio de Torres

Siehe auch:
 Leonas